Schmiedefeld ist der Name mehrerer Orte:
 Schmiedefeld am Rennsteig, Ortsteil von Suhl in Thüringen
 Schmiedefeld (Großharthau), Ortsteil der Gemeinde Großharthau im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Schmiedefeld (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen 
 ein Stadtteil von Breslau, polnisch Kuźniki, im Stadtbezirk Fabryczna

Siehe auch:
 Schmiedelfeld